Les termes siège de Mouzon ou bataille de Mouzon peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

 Siège de Mouzon (1521), par Charles Quint
 Siège de Mouzon (1639), par les espagnols durant la guerre franco-espagnole
 Siège de Mouzon (1650), par les espagnols durant la guerre franco-espagnole
 Siège de Mouzon (1653), par les français durant la guerre franco-espagnole
 Siège de Mouzon (1654)

Homonymie de sièges
Histoire des Ardennes